Il singolare femminile del torneo di tennis Swedish Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Sandra Cecchini che ha battuto in finale Csilla Bartos 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Sandra Cecchini (campionessa)
 Catarina Lindqvist (secondo turno)
 Mercedes Paz (quarti di finale)
 Radka Zrubáková (semifinali)

 Sabine Appelmans (quarti di finale)
 Sabine Hack (quarti di finale)
 Nicole Jagerman (secondo turno)
 Cecilia Dahlman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1990